Колдвелл (округ, Кентуккі)
 Колдвелл (округ, Міссурі)
 Колдвелл (округ, Північна Кароліна)
 Колдвелл (округ, Техас)
 Колдвелл (округ, Луїзіана)